Yariguies (lud) – lud mieszkający na terenie dzisiejszej Kolumbii
 yariguies (ptak) – gatunek ptaka z rodziny ziarnojadów